Министерство рыболовства и сельского хозяйства Исландии — орган исполнительной власти Исландии.

13 июня 2007 года парламент Исландии принял закон для слияния Министерства рыбного хозяйства и Министерства сельского хозяйства, который вступил в силу 1 января 2008 года. Это важное экономическое министерство, отвечающее за экспорт рыбных продуктов, что составляет около 40% от экспорта Исландии. 

Нынешним министром является Свандис Сваварсдоттир из партии Лево-зелёное движение с 28 ноября 2021 года.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Министерства Исландии
Исландия